Remler ist der Familienname folgender Personen:

 Emily Remler (1957–1990), US-amerikanische Jazzgitarristin
 Verena Remler (* 1972), österreichische Politikerin (ÖVP)
 Wilhelm Remler (1824–1896), deutscher Orgelbauer

Siehe auch:
 Remmler